La Copa de l'Emir kuwaitiana de futbol (Arabic: كأس أمير الكويت) és la màxima competició de futbol per eliminatòries a Kuwait organitzada per la Kuwait Football Association. La primera edició es va celebrar el 1962.

Historial 
Font: 
En verd, equips que han guanyat el doblet.

Referències 

Competicions futbolístiques a Kuwait